

Patronyme  

 Charles Charreyron (1813-1871), homme politique français ;
 Jean-Baptiste-Gédéon Charreyron (1825-1898), homme politique français ;
 Jean-Jacques Giraud-Charreyron (1925-2011), général français ;
 Pierre Charreyron (1788-1843), homme politique français.